Thomée är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Agnes Thomée (1896–1984), svensk dansös och skådespelerska
 Anders Jakob Thomée (1812–1874), svensk ämbetsman och näringsidkare
 Gustaf Thomée (1812–1867), svensk författare och översättare
 Gustaf Henrik Thomée (1763–1823), svensk ämbetsman och författare
 Jan Thomée (1886–1954), nederländsk fotbollsspelare
 Kari Thomée (född 1932), svensk TV-producent, musiker och regissör
 Pontus Thomée (född 1987), svensk friidrottare 
 Vidar Thomée (född 1933), svensk matematiker

Se även 
 S/S Thomée, svenskt fartyg
 Thomé
 Thomä
 Thomae